Giovanni Cazzani – arcivescovo cattolico italiano
 Rampone & Cazzani – azienda italiana produttrice di strumenti a fiato